Девятый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой проводился только среди команд класса «А». На первой стадии играли 8 команд, 4 победителя и оставшиеся 28 команд продолжали борьбу в 1/16 финала. С этого года финалисты играли между собой только один матч.
Проведение турнира только среди лидеров отечественного хоккея снизило количество отказов от игр – не состоялось 4 матча, не приняли участия 3 команды.
Начиная с майских четвертьфиналов продолжился начатый в переходном турнире чемпионата эксперимент с тройным судейством.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1966-67. Кубок СССР. Девятый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой